Чакрян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чакрян, Арутюн Хачикович (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, капитан, Герой Советского Союза.
 Чакрян, Хорен Абрамович — колхозник колхоза имени Жданова Гагрского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.